Heinrichswalde ist der Name folgender Orte:

 In Deutschland:
 Heinrichswalde, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Heinrichswalde (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland (Mecklenburg) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

 In Polen:
 Heinrichswalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen, ab 1945: Wierzby, untergegangener Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichswalde, Kreis Arnswalde, Pommern, seit 1945: Kaszewo, Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Heinrichswalde, Kreis Frankenstein, Schlesien, seit 1945: Laski (Złoty Stok), Dorf im Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Heinrichswalde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Wężykowo, Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichswalde, Kreis Meseritz, Brandenburg, seit 1945: Biercza, Dorf im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus
 Heinrichswalde, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowo, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichswalde, Kreis Schlochau, Pommern, seit 1945: Uniechów, Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern 

 In Russland:
 Heinrichswalde, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, seit 1946: Slawsk, Kreisstadt in der Oblast Kaliningrad 

Siehe auch:
 Evangelische Kirche Heinrichswalde (Kreis Niederung)
 Kreis Heinrichswalde
 Heinrichswald